Буковица Мала може да се односи на:

 Буковица Мала (Дервента), насеље у општини Дервента, Република Српска, БиХ
 Буковица Мала (Добој), насеље у општини Добој, Република Српска, БиХ

Види још 
 Буковица